Die Saison 1997 des Volleyball World Grand Prix war die fünfte Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 8. August und endete am 31. August. Russland gewann zum ersten Mal den Titel.

Modus 
In der Vorrunde traten acht Mannschaften an. In den ersten beiden Wochen fanden jeweils zwei Turniere mit vier Mannschaften parallel statt; in der dritten Woche gab es ein weiteres Turnier. Die drei besten Mannschaften der Gesamtwertung qualifizierten sich neben Gastgeber Japan für die Finalrunde, die nach dem Modus „jeder gegen jeden“ ausgetragen wurde.

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Gesamtwertung 
Die Gesamtwertung berücksichtigt nur die Ergebnisse der ersten beiden Wochen.

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 29. bis 31. August in Kōbe (Japan) ausgetragen.

1997
Volleyballveranstaltung 1997